Cuetzalan 
El nombre de Cuetzalan proviene de los vocablos en nahuatl cuezali, que significa "pájaro colorado" y la preposición –tlán- o -lan- que significa lugar. En este sentido, Cuetzalan puede definirse como el "lugar donde abundan los pájaros colorados".
Cuetzalan del Progreso, municipio del estado de Puebla;
Ciudad de Cuetzalan, cabecera del municipio de Cuetzalan del Progreso.

En el estado de Guerrero, el municipio de Cuetzala del Progreso tiene un nombre similar.
La salamandra de Cuetzalan (Pseudoeurycea quetzalanensis) se llama así siguiendo el topónimo náhuatl.